Тецлафф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тецлафф, Кристиан (род. 1966) — немецкий скрипач.
 Тецлафф, Тед (1903—1995) — американский кинооператор и кинорежиссёр